

Geografia 

 St. Clairsville (Ohio)
 St. Clairsville (Pennsylvania)